Leßner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Leßner (1825–1910), sozialistischer Politiker
 Regina Leßner (* 1954), deutsche Feature-Autorin
 Sintje Leßner, deutsche Richterin
 Walter Leßner (1909–2010), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Lessner
 Lesner